Капцов — фамилия; имеет женскую форму .
 Капцов, Валерий Александрович (род. 1939) — советский и российский учёный, специалист в области гигиены труда, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).
 Капцов, Николай Александрович (1883—1966) — советский учёный в области физических явлений в вакууме и газах.

См. также 
 Школа № 1520 имени Капцовых — государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы.